Сан-Мамеде (, «святий Мамант») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Мамеде (Баталя) — парафія.
 Сан-Мамеде (Евора) — парафія.
 Сан-Мамеде (Лісабон) — парафія.
 Сан-Мамеде-де-Ешкаріш — парафія.
 Сан-Мамеде-де-Еште — парафія.

Інше 
 Битва при Сан-Мамеде